Джордан Мики (; родился 9 июля 1994 года в Далласе, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Был выбран под 33-м номером на драфте НБА 2015 года командой «Бостон Селтикс».

Школьная карьера 
По оценкам скаутов ESPN.com, Мики был 12-м по силе выпускником школы на позиции тяжёлого форварда и 38-м среди всех потенциальных новичков.

Карьера в колледже 
Будучи на втором году обучения, Мики стал лучшим во всех конференциях 1-о дивизиона NCAA по блок-шотам за игру (3,64), а также стал лучшим по подборам в Юго-Восточной конференции (9,9 в среднем за игру). Попадал в первую пятёрку лучших игроков конференции по мнению тренеров и СМИ. В первый год он сделал 106 блоков, а во второй 113, таким образом он стал всего лишь вторым игроком, сумевшим сделать более 100 блокшотов за сезон в истории «ЛСЮ Тайгерс», первым был Шакил О’Нил. Вместе с одноклубником Джареллом Мартином они составляли мощную атакующую связку в студенческой лиге. Джарелл Мартин, также пошёл на драфт НБА 2015 года, и был выбран под 25-м номером командой «Мемфис Гризлис».

Профессиональная карьера 
25 июня 2015 года Мики был выбран под 33-м номером на драфте НБА 2015 года командой «Бостон Селтикс». 20 июля 2015 года он подписал свой первый профессиональный контракт с «Селтикс», хорошо отыграв в летних лигах в Юте и Орландо. По ходу своего дебютного сезона он несколько раз появлялся в «Мэн Ред Клоз», фарм-клубе «Бостона».

Достижения 
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2021/2022
  Серебряный призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
  Чемпион России: 2021/2022
  Обладатель Суперкубка Италии: 2022

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Джордана Мики 
 Биография в ЛСЮ

Баскетболисты США
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Виртус» Болонья